Сущаны:

 Сущаны — село на Украине, находится в Олевском районе Житомирской области. 
 Сущаны — село, входит в Кагарлыкский район Киевской области Украины.